Айлендс:

 Айлендс — один из четырёх регионов Папуа — Новой Гвинеи.
 Айлендс — один из 18 округов Гонконга.